Angelica palustris är en flockblommig växtart som först beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser, och fick sitt nu gällande namn av Franz Georg Hoffmann. Angelica palustris ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kvannar
palustris